Hugh Cholmondeley peut se référer à plusieurs personnes :

 Hugh Cholmondeley (1er comte de Cholmondeley) (1662-1725)
 Hugh Cholmondeley (2e baron Delamere) (1811-1887)
 Hugh Cholmondeley (3e baron Delamere) (1870-1931)
 Hugh Cholmondeley (6e marquis de Cholmondeley) (1919-1990)
 Hugh Cholmondeley (5e baron Delamere) (1934-)